Varini ist:

 der lateinische Name des germanischen Volksstammes der Warnen

Varini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Varini (1946–2014), Schweizer Kameramann
 Felice Varini (* 1952), Schweizer Künstler
 Maurizio Varini (* 1978), italienischer Radrennfahrer